Guy Tarade (né en 1930), romancier et ufologue français ;
 Jacques Tarade (1640-1722), ingénieur militaire français ;
 Théodore-Jean Tarade (1731-1788), violoniste et compositeur français.